Stöpler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stöpler (1848–1922), hessischer Kaufmann, Politiker (NLP) und Abgeordneter des Großherzogtum Hessen
 Nick Stöpler (* 1990), niederländischer Bahnradsportler